Прва лига Југославије у кошарци 1986/87. је било 43. првенство СФРЈ у кошарци. Титулу је освојио Партизан.

Учесници првенства

Табела 

Легенда:

Плеј-оф 
 Партизан - Црвена звезда 78:73
 Партизан - Црвена звезда 89:88

Састави екипа

Спољашње везе 
 

Првенство Југославије у кошарци
Кошарка у 1986.
Кошарка у 1987.